miłość – uczucie skierowane do osoby połączone z pragnieniem dobra i szczęścia
 miłość – chrześcijańska cnota teologalna
 Miłość – imię żeńskie
 Miłość – męczennica chrześcijańska

 Nazwy geograficzne

 Miłość – potok, dopływ Raby
 Miłość – wieś w województwie śląskim

 Działalność artystyczna
 Miłość – film z 1919 roku
 Miłość – film z 1971 roku
 Miłość – film z 1997 roku
 Miłość – film z 2012 roku
 Miłość – film fabularny z 2013
 Miłość – film dokumentalny z 2013
 Miłość – gdańska grupa muzyczna
 Miłość – album grupy Jamal
 Miłość – album grupy Miłość
 Miłość – album rapera Otsochodzi
 Miłość – album polskiej grupy Sorry Boys z 2019
 Miłość – singel polskiego piosenkarza Andrzeja Piasecznego
 Miłość – singiel Urszuli

Linki zewnętrzne